Deutsche Mehrkampfmeisterschaften steht für:

 Deutsche Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften
 Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (Fechten)
 Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (Schwimmen)
 Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (Turnen)
 Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (Eisschnelllauf)